Ритидофи́ллум () — род семейства Геснериевые (), включающий в себя 8 видов многолетних наземных кустарников или деревьев, как правило, с одним стволом.

Этимология названия 
Название рода происходит от  «rhytis, rhytidos» — «сморщеный» и  «phyllon» — «лист», что указывает на морщинистую или складчатую поверхность листьев некоторых видов.

Ботаническое описание 
Многолетние наземные кустарники или небольшие деревья. 
Листья очерёдные, ланцетные, собраны в пучки на концах стеблей, черешковые, иногда с подобием прилистников у основания.

Соцветия пазушные, цимозные на длинных цветоносах — малоцветковое или многоцветковое, тип: сдвоенный монохазий или дихазий.
Венчик довольно короткий, трубчатый, скошенный колокольчатый, с широким зевом и распростёртыми долями отгиба; зеленоватого, коричневатого цвета, внутри с точечным рисунком.
тычинок 4, прикреплены довольно высоко над основанием венчика. Завязь нижняя.

Плод — сухая двустворчатая коробочка.

Ареал 
Карибский бассейн.

Хозяйственное значение и применение 
В культуре редко встречающееся растение.

Виды 
По данным The Plant List:

Примечания

Литература 
 Иванина Л. И. Семейство геснериевые (Gesneriaceae) // Жизнь растений: в 6 тт. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 436—439.

Ссылки 
 Rhytidophyllum in A. Weber & L. E. Skog 2007
 Фотогалерея

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения
Флора Центральной Америки